Wolf Heinrich von Baudissin er navnet på flere personer:

 Wolf Heinrich von Baudissin (1579-1646) (1579-1646) – tysk feltmarskal i Trediveårskrigen
 Wolf Heinrich von Baudissin (forfatter) (1789-1878) – tysk rigsgreve, oversætter og forfatter (Wolf Heinrich Friedrich Karl)
 Wolf Heinrich von Baudissin (1671-1748) (1671-1748) – tysk rigsgreve og general i Den Store Nordiske Krig